

Cinema 
 Black Rain - Pioggia sporca (Black Rain) – film del 1989 diretto da Ridley Scott

Musica 
 Black Rain – gruppo musicale francese
 Black Rain – album dei Dark Lotus del 2004
 Black Rain – album di Ozzy Osbourne del 2007
 Black Rain – singolo dei Soundgarden del 2010
 Black Rain – singolo di Murubutu del 2021